Шинковщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Шинковщина — деревня в Вороновском районе Гродненской области.

Украина 
 Шинковщина — село в Лубенском районе Полтавской области.